Brænding har flere betydninger.
 Brænding (vand) – Bølgers brydning mod kyst, 
 Brænding (varme) – Hærdning af f.eks. ler, 

Andet
 Afbrænding – Afbrænding af materiale.